Евролига 2015/2016 — 16-й розыгрыш Евролиги под эгидой УЛЕБ и 59-й розыгрыш ведущего соревнования среди мужских европейских клубных баскетбольных команд, включая розыгрыши Кубка европейских чемпионов ФИБА.

11 мая 2015 года Евролига объявила о том, что Финал четырёх Евролиги 2016 пройдёт в Берлине на «Мерседес-Бенц-Арене».Победителем Евролиги стал впервые с 2008 года ЦСКА Москва, обыграв в овертайме турецкий Фенербахче со счётом 101-96.

Команды 
6 мая 2015 года Евролига объявила распределение лицензий. Окончательный состав участников турнира будет опубликован Евролигой 8 июля 2015 года.

Лицензия A

Участники 

Номера в скобках показывают место, которое команда заняла в своём национальном чемпионате в сезоне 2014/2015.
Примечания
A:  Квалифицировались через лицензию A, основываясь на клубном рейтинге Евролиги и других правилах. В сезоне 2015/2016 только три команды от Испании будут иметь лицензии A: «Барселона», «Реал» Мадрид и «Лабораль Кутча», а «Уникаха» лишится её.
B:  Получили лицензию B по результатам выступления в своём национальном чемпионате в сезоне 2014/2015.
WC:  Евролига раздаст четыре «уайлд-кард». Приоритет имеют команды из Германии, Франции, Турции и Великобритании

Жеребьёвка 
Команды будут поделены на шесть корзин по четыре команды в каждой в соответствии с клубным рейтингом, основанном на их выступлении в европейских турнирах в течение трёхлетнего периода.

По возможности, две команды из одной страны или лиги не могут попасть вместе в одну группу в регулярном сезоне. С этой целью Адриатическая лига будет считаться за одну страну. В скобках указаны очки в клубном рейтинге. По регламенту Евролиги наименьшая возможная позиция, которую любой клуб из этой страны или лиги может занять в жеребьёвке, высчитывается сложением результатов худшей команды из каждой лиги.

Регулярный сезон 

В каждой группе команды играют друг против друга дома и в гостях по круговой системе. Игровыми днями будут 15–16 октября, 22–23 октября, 29–30 октября, 5–6 ноября, 12–13 ноября, 19–20 ноября, 26–27 ноября, 3–4 декабря, 10–11 декабря и 17–18 декабря 2015.

Четыре лучшие команды в каждой группе выйдут в Топ-16, а команды, занявшие пятые и шестые места, попадут в Last-32 Кубка Европы 2015/2016.

Всего в регулярном сезоне будет представлено 12 стран. «Каршияка» и «Дарюшшафака» дебютируют в регулярном сезоне Евролиги современного формата.

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Топ-16 

Top-16 начнется 29 декабря 2015 и завершится 7 апреля 2016 года.

В каждой группе команды играют друг против друга дома и в гостях по круговой системе. Игровыми днями будут 29–30 декабря, 7–8 января, 14–15 января, 21–22 января, 28–29 января, 4–5 февраля, 11–12 февраля, 25–26 февраля, 3–4 марта, 10–11 марта, 17–18 марта, 24–25 марта, 31 марта–1 апреля и 6–7 апреля 2016.

Четыре лучшие команды в каждой группе вышли в четвертьфинал.

Группа E 

|}

Группа F 

|}

Четвертьфинал 

Команда 1 проведёт на своей площадке первую, вторую игру и, в случае необходимости, пятую. Команда 2 проведёт на своей площадке третью игру и, в случае необходимости, четвёртую.

Финал четырёх 

Финал четырёх является заключительной стадией каждого сезона Евролиги и проводится в конце недели. Полуфинальные матчи проходят в пятницу. Финал проходит в воскресенье после матча за 3-е место.

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Награды

MVP регулярного сезона 
 Нандо Де Коло (ЦСКА)

MVP финала четырёх 
 Нандо Де Коло (ЦСКА)

Сборная всех звёзд

Лучший оборонительный игрок 
  Кайл Хайнс( ЦСКА)

Приз имени Альфонсо Форда 
  Нандо Де Коло ( ЦСКА)

Восходящая звезда 
  Алекс Абринес ( Барселона)

MVP месяца

MVP недели

Регулярного сезона

Топ-16

Четвертьфинал

См. также 
Кубок Европы по баскетболу 2015/2016
Кубок ФИБА Европа 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2015/2016